Marchais kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Marchais-en-Brie, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Marchais-Beton, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Marchais, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,